Jhabua ist:

 ein ehemaliger Fürstenstaat, siehe Jhabua (Staat)
 eine Stadt in Indien, siehe Jhabua (Stadt)
 ein Distrikt in Indien, siehe Jhabua (Distrikt)